Josep Sanvenancio, jugador de pilota valenciana amb el malnom d'Eusebio.
 Eusébio da Silva Ferreira, futbolista portuguès.
 Eusebio Sacristán, futbolista espanyol.